Propeamussium thalassinum är en musselart som först beskrevs av Dall 1886.  Propeamussium thalassinum ingår i släktet Propeamussium och familjen Propeamussidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
thalassinum